Rögen bezeichnet

 Rögen (Coburg), einen Stadtteil der kreisfreien Stadt Coburg (Bayern)
 das Gut Rögen in der Gemeinde Gammelby, Kreis Rendsburg-Eckernförde (Schleswig-Holstein)
 Rögen (Felm), einen Ortsteil der Gemeinde Felm im Kreis Rendsburg-Eckernförde (Schleswig-Holstein)

Siehe auch:
 Roegen